Als Lageparameter bezeichnet man
 Kennzahl einer Stichprobe in der deskriptiven Statistik, siehe Lageparameter (deskriptive Statistik)
 Kennzahl der Verteilung einer Zufallsvariable, siehe Lagemaß (Stochastik)